Луи I де Бурбон-Вандом (; ) — герцог де Меркёр, затем 2-й герцог де Вандом, герцог д’Этамп, герцог де Пентьевр с 1665 года, французский кардинал (Кардинал де Вандом) с 7 марта 1667 по 12 августа 1669.

Биография 

Родился в октябре (по другим данным в декабре) 1612 года в Париже. Был старшим сыном Сезара, 1 герцога Вандомского и его супруги Франсуазы Лотарингской. При жизни отца носил титул герцога Меркёра.

В 1640 году был назначен губернатором Прованса.

В 1649 году кардинал Мазарини назначил его вице-королём завоеванной французами Каталонии.

Был женат на племяннице Мазарини, Лауре Манчини. После её смерти он вступил в духовное звание, получил кардинальскую шапку и был назначен папским легатом при французском дворе.

Скончался 6 августа 1669 года в Экс-ан-Провансе. Похоронен в коллегиальной церкви Сен-Жорж в Вандоме.

Семья 
Жена: (с 4 февраля 1651, Париж) Лаура Манчини (1636—1657), герцогиня де Меркёр. Трое детей:
 Луи Жозеф де Бурбон-Вандом (1654—1712), герцог де Вандом.
 Филипп де Бурбон-Вандом (1655—1727), герцог де Вандом.
 Жюль Сезар де Бурбон-Вандом (1657—1660).

От внебрачной связи с неизвестной имел дочь:
 Франсуаза д’Ане (ум. 1696)

Комментарии

Примечания 

Кардиналы Александра VII
Герцоги де Вандом
Герцоги де Бофор
Герцоги де Пентьевр
Кардиналы Франции
Папские легаты
Вице-короли Каталонии
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Людовик
Герцоги Меркер